Община Нови пазар е разположена в Североизточна България и е една от съставните общини на област Шумен.

География

Географско положение, граници, големина 
Общината е разположена в източната част на област Шумен. С площта си от 317,646 km2 е 4-та по големина сред 10-те общините на областта, което съставлява 9,37% от територията на областта. Границите ѝ са следните:
 на югозапад – община Каспичан;
 на запад – община Шумен и община Хитрино;
 на север – община Каолиново и община Никола Козлево;
 на североизток – община Вълчи дол, област Варна;
 на изток – община Ветрино, област Варна.

Природни ресурси

Релеф 
Релефът на общината е равнинен и платовиден, като територията ѝ попада в централните части на Източната Дунавска равнина.

Община Нови пазар заема най-крайните югоизточните части на Лудогорското плато. В източната и североизточна ѝ част се простира платото Стана, по билото на което преминава участък от вододела между Дунавския водосборен басейн и Черноморския водосборен басейн. На 3,3 km североизточно от село Стан, на границата с община Ветрино се намира най-високата му точка 440,9 m. Северозападно от него, в завоя на Крива река в пределите на общината попада източната, най-висока част на Войводското плато. В него, на 1,4 km североизточно от село Правенци се намира най-високата точка на община Нови пазар – 480,6 m.

Останалата част на общината има равнинен релеф и тук се простира източната и югоизточната част на Плисковското поле с надморска височина между 100 и 200 m. В неговата крайна югоизточна част, в устието на Крива река в Провадийска река се намира най-ниската точка на община Нови пазар – 80 m н.в.

Води 
Основна водна артерия на общината е Крива река (ляв приток на Провадийска река), която протича през нея със средното и долното си течение. Тя навлиза в общината при село Църквица, община Никола Козлево с проломна долина между Войводското плато на запад и платото Стана на изток. При село Жилино излиза от пролома и протича в южна посока през източната част на Плисковското поле, минава през центъра на град Нови пазар и на 2 km южно от село Енево се влива отляво в Провадийска река.

На 2,5 km северозападно от с. Мировци, на 409 m н.в., в платото Стана извира река Карамандере (ляв приток на Суха река, от басейна на Дунав), която протича с първите 12 – 13 km през територията на община Нови пазар.

Населени места 

Общината се състои от 16 населени места. Списък на населените места, подредени по азбучен ред, население и площ на землищата им:

Административно-териториални промени 
 Указ № 1071/обн. 10.12.1883 г. – признава с. Нови пазар за гр. Нови пазар;
 през 1903 г. – заличено е с. Нова махла без административен акт поради изселване;
 Указ № 585/обн. 06.09.1921 г. – преименува с. Язъджи на с. Писарево;
 МЗ № 2820/обн. 14.08.1934 г. – преименува с. Дамар гьоз на с. Жилино;
 – преименува с. Мурадаллар на с. Мировци;
 – преименува с. Гьочери (Гьочери) на с. Преселка;
 – преименува с. Чалъклар на с. Тръница;
 МЗ № 3072/обн. 11.09.1934 г. – преименува с. Кайкъ на с. Стоян Михайловски;
 МЗ № 3775/обн. 07.12.1934 г. – преименува с. Тавшан козлуджа (Козлуджа тавшан) на с. Зайчино Ореше;
 – преименува с. Теке козлуджа на с. Избул;
 – преименува с. Довруклу на с. Правници;
 – преименува с. Сюлейман кьой на с. Сечище;
 – преименува с. Гьоджедии на с. Стан;
 Указ № 960/обн. 4 януари 1966 г. – осъвременява името на с. Правници на с. Правенци.

Население 

Численост на населението според преброяванията през годините:

Етнически състав 
Преброяване на населението през 2011 г.

Численост и дял на етническите групи според преброяването на населението през 2011 г., по населени места (подредени по численост на населението):

Вероизповедания 
Численост и дял на населението по вероизповедание според преброяването на населението през 2011 г.:

Политика

Общински съвет 

Състав на общинския съвет, избиран на местните избори през годините:

Транспорт 
През общината преминават частично 5 пътя от Републиканската пътна мрежа на България с обща дължина 70,5 km:
 участък от 8,5 km от автомагистрала Хемус (от km 360,6 до km 369,1);
 участък от 12,2 km от Републикански път I-2 (от km 134 до km 146,4);
 началният участък от 23,6 km от Републикански път II-27 (от km 0 до km 23,6);
 последният участък от 15,4 km от Републикански път III-701 (от km 45 до km 60,4);
 участък от 10,8 km от Републикански път III-7003 (от km 19,3 до km 30,1).

Топографска карта

Източници

Външни препратки